Ostarbeiter (terminologia nazista)
 Original Soundtrack
 Ober Ost
 Saint-Ost
 Ayzac-Ost
 Generalplan Ost
 Sylt-Ost

Desambiguações de siglas